Kronika může být:

kronika – středověký literární žánr
kronika obce respektive obecní kronika

příjmení osob
Petr Kronika – český rozhlasový hlasatel

v kultuře
Bláznova kronika – český film režiséra Karla Zemana z roku 1963
Kronika Pickwickova klubu – humoristický román Charlese Dickense
Kronika Ztracené stopy – kniha pro děti a mládež Jaroslava Foglara
Kronika žhavého léta – český film z roku 1973, režie Jiří Sequens 
Marťanská kronika – sbírka povídek spisovatele Raye Bradburyho
 Kronika Hochů od Bobří řeky – dvojdílná kniha sestavená Milošem Zapletalem ze zápisů v kronikách 2. skautského oddílu Praha (Dvojky), vedeného Jaroslavem Foglarem

Reference